Ба́тлер (Butler) — поширене прізвище й топонім англійського, ірландського або німецького походження.

Відомі особи 

 Бернард Батлер (1970) — британський музикант, продюсер, аранжувальник та автор-виконавець.
 Бретт Батлер (1958) — американська акторка, стендап-комік, письменниця і сценаристка.
Вільям Батлер (1939) — американський та британський юрист, адвокат, іноземний член Національної академії правових наук України.
 Гай Батлер (1899—1981) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920).
 Джерард Батлер (1969) — шотландський кіноактор і продюсер.
 Джек Батлер (1894—1961) — англійський футболіст, тренер
 Джеррі Батлер (1951) — канадський хокеїст
 Джудіт Батлер (нар. 1956) — американський філософ та гендерний теоретик, чиї роботи в наш час суттєво вплинули на політичну філософію, етику, розділи фемінізму та теорію літератури.
 Керон Батлер (1980) — американський баскетболіст, форвард.
 Кріс Батлер (1986) — американський хокеїст.
 Пірс Батлер (1744–1822) — один з засновників США, був представником Південної Кароліни в Континентальному Конгресі та Сенаті Сполучених Штатів.
 Семюель Батлер (1835–1902) — англійський письменник.

Географічні назви

Округи США 
 Батлер — округ (графство) у штаті Алабама, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Міссурі, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Огайо, США.
 Батлер — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США.

Населені пункти США 
 Батлер — місто, штат Алабама
 Батлер — місто, штат Джорджія
 Батлер — місто, штат Індіана
 Батлер — місто, штат Кентуккі
 Батлер — місто, штат Міссурі
 Батлер — місто, штат Нью-Джерсі
 Батлер — місто, штат Нью-Йорк
 Батлер — місто, штат Оклахома
 Батлер — місто, штат Пенсільванія
 Батлер — місто, штат Південна Дакота
 Батлер — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Батлер — селище, штат Іллінойс
 Батлер — селище, штат Огайо
 Батлер Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Батлер Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Батлер Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Батлер Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Батлер — селище, штат Вісконсин
 Батлер — переписна місцевість в окрузі Делавер, штат Оклахома

Англійські прізвища